

Musica 
Sanremo 87 – compilation del festival di Sanremo del 1987 edita dalla CBS
Sanremo 87 – compilation del festival di Sanremo del 1987 edita dalla Polystar
Sanremo 87 – compilation del festival di Sanremo del 1987 edita dalla Ricordi

Televisione 
Festival di Sanremo 1987 – 37ª edizione del celebre festival italiano